Panambí puede referirse a:

 Panambí, localidad de la Argentina;
 Panambí Kilómetro 8, localidad de la Argentina; o
 Panambi, localidad de Brasil.